

Matematica 
L'algebra è una branca della matematica. Viene suddvisa in varie sottobranche come:
 Algebra elementare
 Algebra astratta
 Algebra lineare
 Algebra universale
Tuttavia può identificare delle particolari strutture matematiche:
 Algebra (teoria degli anelli)
 Algebra su campo
 Algebra di Lie
nonché delle generali strutture logiche ed insiemistiche, come:
 Algebra booleana
 Algebra di insiemi
 Sigma-algebra
 Algebra di Borel
 Sistema di algebra computazionale
In teoria delle categorie, esistono i concetti di
 F-algebra
 F-coalgebra

Musica 
 Algebra – gruppo musicale italiano

Altri progetti